Индрик — многозначный термин.

 Индрик — мифологическое существо.
 Индрик — латышский поэт.
 Индрик — московское издательство, основано в 1992 году.
 Индрик — персонаж рассказа Е. И. Замятина «Африка», капитан.
 Индрик, Павел Владимирович (1888—1967) — советский учёный, специалист в области механических измерений и поверочного дела, конструктор, изобретатель.